Peneos (Πηνειός) is de naam van:
Peneus (mythologie), riviergod.
Pinios (Elis), rivier in de oude landstreek Elis, Griekenland.
Pinios (Thessalië), rivier in Thessalië, Griekenland.